Radmanović:
 Nebojša Radmanović (né en 1949), homme politique serbe bosnien
 Vladimir Radmanović (né en  1980), basketteur serbe